Альбрехт Виллемович Альтма (, ) — эстонский советский учёный в области физики.

Биография 
Окончил школу в Вихуле (1912), мужскую гимназию Раквере (1918). Добровольцем участвовал в Войне за независимость Эстонии (1918—1920).

Учился на факультете математики и естественных наук Тартуского университета (1920—1927); защитил магистерскую диссертацию (1927) на тему «Изменение электрического сопротивления осколков висмута в магнитном поле при различных давлениях».

Научный сотрудник Института физики Мюнхенского университета (1936—1938).

В 1941—1942 годах в Красной армии. Научный сотрудник Института физики металлов Уральского отделения Академии наук СССР (1942—1944). С 1944 года преподавал в Таллинском техническом университете, 1944—1948 гг. — ректор; профессор и заведующий кафедрой физики (1944—1964).

В 1946 году избран членом-корреспондентом Академии наук Эстонской ССР (первый состав).

Переводил на эстонский язык научную и учебную литературу

Литература

Примечания

Ссылки 
 Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918—1944
 Ohvitseride andmekogu

Члены-корреспонденты АН Эстонской ССР